Giuseppe Alessi – politico italiano
Giuseppe Alessi – scacchista italiano
Giuseppe Alessi (1774-1837) – erudito e fondatore dell'Accademia Gioenia di Catania
Giuseppe Alessi (1977) – ex calciatore italiano